Winnetou Karl May  regényeinek hőse
 Winnetou Karl May Winnetou tetralógiájának negyedik része
 Winnetou Karl May Winnetou - négy részből álló - regénye
 Winnetou (1957) Zórád Ernő képregénye
 Winnetou 1. rész, német-jugoszláv-olasz kalandfilm (1963)
 Winnetou 2. rész, német-jugoszláv-olasz kalandfilm (1964)
 Winnetou 3. rész, német-jugoszláv-olasz kalandfilm (1965)